Christian Crusius ist der Name folgender Personen:

* Christian Crusius (Politiker) (1636–1712), deutscher Politiker, Richter und Beamter
 Christian Crusius (Historiker) (1715–1767), deutscher Rhetoriker und Historiker
 Christian August Crusius (1715–1775), deutscher Philosoph und Theologe

Siehe auch:
 Gottlob Christian Crusius (1785–1848), deutscher Philologe, Pädagoge und Autor